Pseudanos är ett släkte av fiskar. Pseudanos ingår i familjen Anostomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxkarpar
Pseudanos